

События 
 Консулы Петроний Пробиан и Амний Аниций Юлиан.
 Отложилось от Китая царство Уду. Мятеж Ван Дуна.

Родились 
 Кан-ди (Восточная Цзинь), восьмой император империи Цзинь.
 Акакий Веррийский, епископ Верии в Сирии.

Скончались 
 Казнён за исповедание христианской веры дьякон Авив.
 Василий Амасийский, христианский святой, епископ Амасийский.

См. также